Очковая соня, или южноафриканская соня — вид грызунов рода африканские сони семейства соневые, один из четырёх видов африканских сонь, являющихся эндемиками Южной Африки.

Биологическое описание 
Очковые сони имеют пушистый, почти беличий хвост, довольно короткую мордочку, маленькие уши и мягкий мех. Мордочка с белыми и серыми крапинками, вокруг глаз темные круги. Щеки, нижняя поверхность тела и верхние поверхности лап белые. Хвост также имеет белые волоски.

Ареал 
Распространены в западной части Южной Африки, где обитают в скалистых местностях, на деревьях и в хозяйственных постройках.

Образ жизни 
Очковые сони ведут ночной образ жизни. Это подвижные зверьки, превосходно лазающие и карабкающиеся.

Питание 
Объектом питания очковым соням служат семена и другая пища растительного происхождения, а также мелкие беспозвоночные.

Примечания

Ссылки 
 Stuart C. & Stuart T. 2001. Field Guide to Mammals of Southern Africa. p. 92. Struik Publishers, Cape Town.
 Coetzee, N., Griffin, M. & Grubb, P. 2004. Graphiurus ocularis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Downloaded on 29 July 2007.
 Holden, M. E.. 2005. Family Gliridae. pp. 819—841 in Mammal Species of the World a Taxonomic and Geographic Reference. D. E. Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Соневые
Животные, описанные в 1829 году
Млекопитающие Африки
Эндемики Южной Африки